Национальная научная медаль (; в некоторых источниках трактуется как Национальная медаль науки) — американская государственная награда за выдающийся вклад в области биологических, физических, математических, технических, химических, общественных или поведенческих наук.

Общие сведения 
Медаль присуждается Президентом США по рекомендации Комитета Национальной научной медали, состоящего из 12 учёных и инженеров.
Медаль была учреждена 25 августа 1959 года Конгрессом США специальным Законом (Public Law 86-209) и первоначально предназначалась только для естественнонаучных областей ("physical, biological, mathematical, or engineering sciences"). В 1980 году этот перечень был дополнен общественными дисциплинами (social and behavioral sciences) по Закону от 12 декабря (Public Law 96-516). Вручение происходит в Белом Доме.

Знаменитые лауреаты 

К ноябрю 2009 года медаль получили более 450 человек, среди них Нобелевские лауреаты и другие известные учёные, в том числе Владимир Козьмич Зворыкин, Георгий Богданович Кистяковский и Игорь Иванович Сикорский.

См. также 
:Категория:Награждённые Национальной медалью науки США
Национальная медаль США в области технологий и инноваций

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Научные награды
Медали США
Награды, появившиеся в 1959 году